Dine bezeichnet:

 Dine (Arkadien), eine Unterwasserquelle in Arkadien
 Navajo (Volk), Indianerstamm mit Eigenbezeichnung Diné

den Familiennamen folgender Personen:

 Fiqri Dine (1897–1960), Oberst und Ministerpräsident Albaniens
 Jim Dine (* 1935), US-amerikanischer Künstler
 Michael Dine (* 1953), US-amerikanischer Physiker
 Nancy Dine (1937–2020), US-amerikanische Filmemacherin
 S. S. Van Dine (1888–1939), US-amerikanischer Schriftsteller und Kritiker